Петра Бёслер (; род. 19 сентября 1955, Берлин), в замужестве Вах () — немецкая гребчиха, выступавшая за сборную ГДР по академической гребле во второй половине 1970-х годов. Чемпионка мира, обладательница серебряной медали летних Олимпийских игр в Монреале, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Петра Бёслер родилась 19 сентября 1955 года в Берлине. Росла в спортивной семье, её тётя Ренате Бёслер и дядя Вольфганг Гункель были титулованными гребцами. Проходила подготовку в столичном спортивном клубе «Берлин-Грюнау».

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1975 года, когда вошла в основной состав восточногерманской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Ноттингеме, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте парных двоек вместе с напарницей Сабине Ян — в финале их опередили советские гребчихи Елена Антонова и Галина Ермолаева.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале — здесь совместно с Ян так же стала серебряной призёркой в программе парных двоек, уступив на сей раз болгаркам Светле Оцетовой и Здравке Йордановой. По итогам сезона награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» в бронзе.

После монреальской Олимпиады Бёслер ещё в течение некоторого времени оставалась в составе гребной команды ГДР и продолжала принимать участие в крупнейших мировых регатах. Так, в 1977 году она одержала победу в парных рулевых четвёрках на мировом первенстве в Амстердаме.

За выдающиеся спортивные достижения в феврале 1978 года удостоена почётного звания «Заслуженный мастер спорта».

Завершив спортивную карьеру в 1980 году, вышла замуж за немецкого волейболиста Хартмута Ваха и уехала из Берлина на постоянное жительство в Шверин. Работала физиотерапевтом, преподавала академическую греблю в местном шверинском гребном клубе.

Её младшая сестра Мартина Бёслер тоже стала достаточно известной гребчихой, олимпийская чемпионка 1980 года в восьмёрках.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в бронзе